Westphalia est le nom latin de la Westphalie.

Ce nom peut aussi désigner :
 Westphalia (Iowa)
 Westphalia (Kansas)
 Westphalia (Michigan)
 Westphalia (Missouri)